Plusieurs membres de la famille Fouquet ont porté le prénom de François. Parmi eux :
 François  Fouquet
 François II Fouquet
 François III Fouquet (1551-1590), diplomate français
 François IV Fouquet (1587-1640), magistrat français, maître des requêtes puis conseiller d'État, père du surintendant Nicolas Fouquet
 François V Fouquet (1611-1673), prélat français, fils du précédent, frère aîné de Nicolas Fouquet.

Voir aussi